Конста́н () — прізвище та ім'я французького походження.

Персоналії 
 	
 Бенжамен Констан (1767–1830) — французько-швейцарський філософ та письменник.
 Ернест Констан (1833–1913) — французький політик, міністр.
 Луї Констан Вері — камердинер Наполеона.
 Кевін Констан (нар. 1987) — франко-гвінейський футболіст.

Інше 
 Констан () — персонаж з «легенди про короля Артура».

Французькі прізвища